Marshside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Marshside – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside